Detta är en lista över sjöar i Överkalix kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Överkalix kommun.

Lista

Överkalix kommun
 Lista